Chód na 20 kilometrów kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce, które odbywały się w Berlinie.

Chód rozegrano  16 sierpnia 2009 – start miał miejsce o godzinie 12:00 czasu berlińskiego. Wyznaczone przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w zawodach wynosiło 1:33:30, a minimum B 1:38:00. Start i meta były ulokowane pod Bramą Brandenburską.

Rezultaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Chód na 20 km kobiet